Щоголєв Володимир Георгійович (1921—1944) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Щоголєв Володимир Іванович (1916—2006) — радянський господарський, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Щоголєв В'ячеслав Іванович (* 1940) — радянський шашкіст, дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон СРСР.
 Щоголєв Гліб Степанович (1915—1983) — головний конструктор, Герой Соціалістичної Праці.
 Донат (Щоголєв) (1899—1979) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Калузький і Боровський.
 Щоголєв Ігор Олегович (* 1965) — російський державний діяч. Повноважний представник президента Російської Федерації в Центральному федеральному окрузі.
 Щоголєв Олександр Васильович (1934—2011) — механізатор, Герой Соціалістичної Праці.
 Щоголєв Олександр Євгенович (* 1972) — російський футболіст-півзахисник, тренер.
 Щоголєв Олександр Іванович (1913—1988) — радянський російський театральний актор і режисер. Народний артист СРСР. Лауреат Сталінської премії.
 Щоголєв Павло Єлисейович (1877—1931) — російський історик літератури, пушкініст.
 Щоголєв Роман Вікторович (* 1973) — російський плавець.
 Щоголєв Сергій Никифорович (1862—1919) — громадський діяч, публіцист, член «Клуба русских националистов города Киева».

Див. також 
 Щоголів
 Щеголев Василь Матвійович (1906 -) — український радянський драматург, перекладач, театральний діяч.
російські прізвища